
Славянская мифология — однотомный энциклопедический словарь, выпущенный сотрудниками Института славяноведения РАН. Издан в 1995 году, в 2002 году вышло 2-е издание.

Редколлегия 
С. М. Толстая (отв. ред.), Т. А. Агапкина, О. В. Белова (во 2-м издании), Л. Н. Виноградова, В. Я. Петрухин.

Авторы 
Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Н. И. Толстой, В. Я. Петрухин, А. В. Гура, Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая, Е. Э. Будовская, В. В. Усачёва, О. В. Белова, О. В. Санникова, Т. А. Агапкина, В. В. Слащёв, А. А. Плотникова, Е. Е. Левкиевская, Г. И. Кабакова, А. Л. Топорков, А. В. Чернецов и др.

Изменения во 2-м издании 
Второе издание помечено как «исправленное и дополненное». В нём отсутствуют некоторые статьи, в частности: «Шумска майка» и «Ведьмак» (В. В. Слащёв), «Святогор» (В. В. Иванов, В. Н. Топоров). Вводная статья «Славянская мифология» (В. В. Иванов, В. Н. Топоров) заменена предисловием от редколлегии.

Выходные данные

Ссылки 
 Словарь на сайте Института славяноведения РАН

Энциклопедические словари
Энциклопедии на русском языке
Книги 1995 года
Мифологические сочинения